Theater im Zimmer steht für:
 Theater im Zimmer Berlin, 1985 gegründetes Theater in Berlin
 Theater im Zimmer (Hamburg), 1948 gegründetes Privattheater mit eigener Spielstätte in Hamburg-Harvestehude